La Copa Campeonato 1902 fu vinta dall'Alumni Athletic Club.

Classifica finale

Risultati

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 1902
Campionato argentino di calcio